Název Bolíkovice má více sídel:
 Bolíkovice (Zálezly), část obce Zálezly v okrese Prachatice
 Bolíkovice (Babice), část obce Babice v okrese Třebíč

Externí odkazy